Il Colli di Luni rosso riserva è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province della Spezia e Massa-Carrara.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento.
odore: delicato, vinoso
sapore: asciutto, fine, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia della Spezia
Vini DOC della provincia di Massa-Carrara
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese